El término valva puede hacer referencia a:

 Valva, cada una de las partes duras y exteriores de un molusco bivalvo; 
 Cada uno de los elementos móviles que componen las válvulas cardiacas; 
 Valva, en Botánica cada una de las divisiones profundas de las cápsulas propiamente dichas, de las legumbres, y de otros frutos secos y  dehiscentes; o
Valva es una localidad y comune italiana de la provincia de Salerno.